У́льрик Шмидт (; ) — датский кёрлингист и тренер по кёрлингу, скип команды Дании на зимних Олимпийских играх 2002 и 2010 годов.

Достижения 
 : серебро (, , ), бронза ().
 : золото (1996, 1999, 2000, 2002, 2003, 2006, 2008, 2009, 2010).
 : золото (1987, 1988).
 : золото (1984).

Результаты как тренера национальных сборных

Примечания 

Кёрлингисты по алфавиту
Кёрлингисты Дании
Кёрлингисты на зимних Олимпийских играх 2002 года
Кёрлингисты на зимних Олимпийских играх 2010 года
Чемпионы Европы по кёрлингу
Чемпионы Дании по кёрлингу
Тренеры по кёрлингу Дании